Mirandópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mirassolândia (ort), São Paulo, 
 Mirandópolis (kommun i Brasilien), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar